Майк Допуд (англ. Mike Dopud; род. 10 июня 1968, Монреаль, Канада) — американский и канадский актёр, каскадёр и футболист. Состоит в Гильдии киноактёров США.

Биография 
Родился 10 июня 1968 года в Монреале, Канада, в семье иммигрантов из Югославии. Майк говорит на трех языках (английском, французском и сербском). Учился в Университете Южного Иллинойса, выпускник с дипломом в области физиологии и международного делового администрирования. После университета попал в Канадскую футбольную лигу, некоторое время играл за Саскачеван Рафрайдерс. Карьера футболиста была прервана травмой колена. Потом Майк попал в Малую Лигу по хоккею, но был измучен травмой, поэтому его спортивная карьера оборвалась.

В начале 1990-х он принимает участие в озвучивании игры Doom и её продолжений. После чего Майк, в детстве уже снимавшийся в кино в качестве статиста, решает стать актёром. В 1997 году Допуд дебютировал в сериале «Вайпер». Также в 1995 Майк начинает карьеру каскадёра, поставив несколько трюков для сериала  «За гранью возможного». В 1999 он принимал участие в озвучивании игры Dino Crisis.

В середине 2000-х Майк знакомится с немецким режиссёром Уве Боллом, известным экранизациями компьютерных игр. Впоследствии Майк Допуд появится во многих его фильмах («Бладрейн 2», «Фар Край», «Постал», Во имя короля» и многих других). В 2005 Майк был номинирован на престижную премию  Мировой академии каскадёров «Таурус», за фильм «Широко шагая», в котором Майк ставил сложные трюки. Снимаясь в кино, продолжал озвучивать игры, среди которых — Project I.G.I.: I'm Going In, Hitman: Codename 47, Hitman: Blood Money и Spider-Man.

C 2016 по 2017 Допуд играл второстепенную роль Виктора, члена "Солнцевской братвы" в пятом сезоне сериала «Стрела» телеканала The CW.

Награды и номинации 
Помимо постановки трюков, были замечены и актёрские способности Допуда, за роль спартанского царя Агамемнона в короткометражном фильме 2012 года Chained на Международном Кинофестивале в США он был представлен сразу в двух номинациях — «лучший актёр в короткометражке» и «лучшая главная роль». В 2013 был номинирован на премию «Лео» за лучшую мужскую второстепенную роль в телефильме «Тасманские дьяволы».

Личная жизнь
Майк Допуд женат на канадской актрисе Анджеле Шнайдер. У них есть сын по имени Дэйн.

Фильмография

Озвучивание видеоигр

Актёр 

|}

Каскадёр

Примечания

Ссылки 
 

Игроки «Саскачеван Рафрайдерс»
Спортсмены Канады
Персоналии по алфавиту